Miejscowości w Australii:
 Sunbury – miasto w stanie Wiktoria

Miejscowości w USA:
 Sunbury – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Sunbury – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
 Sunbury – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gates

Gminy w USA:
 Sunbury (ang. Sunbury Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Sunbury-on-Thames – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)